Пе́дро Гонса́лес Ало́нсо (; род. 21 июня 1971 года, Виго, Галисия, Испания) — испанский актёр, писатель и художник. Наиболее известен ролью   в криминальном сериале «Бумажный дом», а также ролью Диего Муркия в исторической драме «Гранд-отель».

Биография 
Педро Алонсо родился 21 июня 1971 года в Виго, Испания. Изучал журналистику и актёрское ремесло в Высшей королевской школе драматического искусства в Мадриде, которую окончил в 1992 году, и Театре де ла Данса. Алонсо — амбидекстр, помимо родного испанского знает английский и каталанский языки. Также является писателем и художником и публикует свои работы под псевдонимом Педро Алонсо О’шоро.

Карьера 
Начал актёрскую карьеру в 1995 году, сыграв главные роли сразу в четырёх фильмах. Снимался в таких сериалах, как «Код „Огонь“», «Центральная больница», «Мужья и женщины», «Гондар». Одной из значимых телевизионных работ Алонсо стала ведущая роль священника Горацио Касареса в сериале «Отец Касарес», которую он играл с 2008 по 2015 год. Международную известность ему принесла роль Диего Муркия в историческом телесериале «Гранд-отель». С 2014 по 2015 год актёр снимался в криминальном сериале «Под подозрением». В 2016 году он принял участие во втором сезоне фантастического телесериала «Министерство времени» и триллере «Посольство». В 2017 году Алонсо присоединился к актёрскому составу криминальной драмы «Бумажный дом» от канала Antena 3 и Netflix, где исполнил роль Андреса де Фонойоса по прозвищу Берлин. После этого он сыграл одну из главных ролей в сериале «Предательство», а также снялся в первом сезоне веб-драмы от Prime Video «Страж Дьявола». В 2019 году с ним вышел триллер «Тишина болот». В 2021 году стало известно, что герой Алонсо из «Бумажного дома» получит свой собственный спин-офф с одноимённым названием «Берлин», премьера которого ожидается в 2023 году.

Личная жизнь 
Состоит в отношениях с гипнотерапевтом и художницей Татьяной Джорджевич. Также у актёра есть дочь Уриэль (род. в 1998 году).

Фильмография

Награды и номинации

Библиография

Примечания

Ссылки 
 
 

Писатели Испании
Писатели Испании XXI века
Художники Испании
Киноактёры Испании